A competição de equipes femininas do tiro com arco foi disputada na Arena do Tiro com Arco do Olympic Green.

A rodada de classificação foi a 9 de agosto e a rodada final aconteceu em 10 de agosto.

Dez equipes se classificaram para a competição: o país anfitrião, a China, as oito melhores equipes no último campeonato mundial de tiro com arco e mais uma equipe que classificou três atletas para o individual feminino.

Rodada de classificação

Rodada eliminatória 

 Disputa pela medalha de bronze:  203 – 201

Referências 
 

Eventos do tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008